Alexander Campbell King (1856-1926), Amerikaans federaal rechter
Alexander King (schrijver), geboren Alexander Koenig (1899-1965), Oostenrijks-Amerikaans schrijver, humorist en mediapersoonlijkheid
Alexander King (wetenschapper) (1909-2007), Schots wetenschapper, medeoprichter van de Club van Rome
Alexander Hyatt King (1911-1995), Brits muziekjournalist
Alex King (rugbyspeler) (1975), Engels rugbyspeler en trainer bij het Franse ASM Clermont
Alex King (voetballer), voetballer bij de Schots club Heart of Midlothian FC
Alex King (drummer), Brits drummer van Parallel or 90 Degrees (Po90), van 2000 t/m 2002, sinds 2009